Vienna Snooker Open ( или Открытый Чемпионат Вены по снукеру) —  профессионально-любительский снукерный турнир, проводимый в Австрийской столице, городе Вена. Турнир впервые состоялся в 2010 году. Потом был годовой перерыв и турнир вернулся в 2012 году. С тех пор проводится ежегодно в начале снукерного сезона. Марк Кинг и Питер Эбдон выигрывали турнир дважды. Действующим победителем является киприот Майкл Георгиу.

Победители

Финалисты турнира

Победители турнира по странам

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире

 
Снукерные турниры в Австрии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2010 года